

Руська Поляна — село, повіт Марамуреш, комуна Русь Поляни

Руська Поляна — село, Біробіджанський район, Єврейська автономна область
 Руська Поляна — присілок, Земетчинський район, Пензенська область

Руська Поляна — село, Черкаський район, Черкаська область